«STARZ» (в 1994—2005 — Starz!) — американский кабельный и спутниковый телевизионный канал.

История 
Starz! был запущен 1 февраля 1994 года. Канал Starz изначально назывался «Starz!», но в 2005 году восклицательный знак убрали.
Starz — это американский платный канал, который показывает новинки киноиндустрии и сериалы. Известно, что имеет более 20 миллионов подписчиков. Кроме фильмов Starz показывает сериалы, в том числе и собственного производства.

5 апреля 2016 года произошёл ребрендинг, новый логотип был стилизован как «STARZ». Частью процедуры стало включение в список транслируемых телеканалов каналов Encore, тем самым Starz мог предлагать зрителю 14 каналов с премиум контентом. Главный телеканал был переименован в Starz Encore, помимо фильмов там транслировались повторы программ Starz Originals.

30 июня 2016 года Lionsgate согласился купить Starz Inc. за 4,4 млрд долл. наличными и акциями; сделка завершилась 8 декабря.

В апреле 2019 года телеканал подвергся критике со стороны медиа и Electronic Frontier Foundation за подачу в Twitter со ссылкой на DMCA требований удалить твиты со ссылками на новости, где обсуждалось пиратство (но не было ни пиратского контента, ни ссылок на него). В итоге Starz принёс извинения, объяснив рассылку DMCA ошибкой своего подрядчика — компании The Social Element.

Телепродукция 
Сериалы, транслируемые каналом Starz:
 «Спартак: Кровь и песок»
 «Столпы Земли»
 «Камелот»
 «Босс»
 «Волшебный город»
 «Спартак: Боги арены»
 «Спартак: Месть»
 «Демоны Да Винчи»
 «Спартак: Война проклятых»
 «Чёрные паруса»
 «Чужестранка»
 «Эш против зловещих мертвецов»
 «Власть в ночном городе»
 «Американские боги»
 «А теперь Апокалипсис»
 «Ладья» (2019)
 «По ту сторону»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телеканалы на английском языке
Телеканалы США
Кабельные телеканалы США